Красноярская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Красноярская волость (Красноярский уезд) — в составе Астраханской губернии
 Красноярская волость (Верхнеудинский уезд) — в составе Забайкальской области
 Красноярская волость (Чистопольский уезд) — в составе Казанской губернии
 Красноярская волость (Николаевский уезд) — в составе Самарской губернии
 Красноярская волость (Новоузенский уезд) — в составе Самарской губернии
 Красноярская волость (Камышинский уезд) — в составе Саратовской губернии
 Красноярская волость (Ишимский уезд) — в составе Тобольской губернии